Здесь представлен список государств и зависимых территорий, приведённых в стандарте ISO 3166-1, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Данные переписи населения и оценки численности приводятся по состоянию на различные даты и не всегда отражают фактические данные.

% | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 июля 2021 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 июля 2021 | % | Оценка

| |  |  |  1 декабря 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |   |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июня 2018 | % | Перепись

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2021 | % | Оценка

| |  (Тайвань) |  |  1 апреля 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2021 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2021 | % | Оценка

| |  | |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  18 августа 2022 | % | Перепись

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  3 сентября 2018 | % | Перепись

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |   |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  3 марта 2019 | % | Перепись

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2015 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 июля 2015 | % | Оценка

| |  |  |  1 октября 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2021 | % | Оценка

| |  |  |  7 июля 2021 | % | Перепись

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2022 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2021 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 марта 2020 | % | Оценка

| |  |   |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 апреля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2016 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  10 декабря 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2015 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2015 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  30 июня 2016 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2015 | % | Оценка

| $ |  (США) |  |  1 июля 2016 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 апреля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 мая 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 ноября 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |   | % | Счётчик

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  10 апреля 2016 | % | Перепись

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2017 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2020 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 января 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2015 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2016 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2016 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 января 2014 | % | Оценка

| |  |  |  20 сентября 2014 | % | Перепись

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 января 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 июня 2017 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2015 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  26 августа 2014 | % | Перепись

| $ |  (Франция)|  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2016 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (США)|  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Нид.) |  |  1 июля 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Нид.)|  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  Виргинские Острова (США) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |  30 ноября 2016 | % | Перепись

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  24 апреля 2016 | % | Перепись

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2016 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Дания) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (США) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (США) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  15 октября 2015 | % | Перепись

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Дания) |  |  1 октября 2014 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| $ |  (Нид.) |  |  1 февраля 2014 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 января 2013 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 января 2019 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 января 2016 | % | Оценка

| $ |  Виргинские острова (Брит.) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Нид.) |  |  1 января 2018 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Нов. Зел.) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

 | $ |  (Франция) |  |  1 января 2013 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| |  |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

 | $ |  (Франция) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  Остров Святой Елены (Брит.)|  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Франция) |  |  1 июля 2019 | % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2019 | 0.00004 % | Оценка

| $ |  (Брит.) |  |  1 июля 2019 | 0.00003 % | Оценка

| $ |  (Нов. Зел.) |  |  1 июля 2019 | 0.00002 % | Оценка

| $ |  (Нов. Зел.) |  |  18 октября 2016 | 0.00002 % | Перепись

| |  |  |  1 апреля 2019| 0.00001 % | Оценка
}}
 По оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций, на 1 июля 2019 года Землю населяют около 7,713 млрд человек.
 Бюро переписи США оценивает население Земли на 1 января 2018 года в  человек.
 Немецкий фонд DSW оценивает население Земли на 1 января 2018 года в  человек.

См. также 
 Список стран по плотности населения
 Список стран по числу городов-миллионеров
 Население стран мира (прогноз)
 Список стран ЕС по численности населения
 Список стран и зависимых территорий по площади
 Список языков по численности говорящих
 Самые населённые городские агломерации
 Население Земли
 История населения Земли

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects (the analytical report for the 2006 revision is not available online) — includes details of methodology and sources used for the population estimates above.
 Счётчик населения России
 CIA. The World Factbook. Country Comparison: Population
 World Gazetteer: World — profile of geographical entity including name variants

 
Население по странам